Knör ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Knör (* 1965), deutscher Chemiker
 Hans Knör (1884–nach 1958), deutscher Richter und Verwaltungsjurist
 Jörg Knör (* 1959), deutscher Komiker und Parodist

Siehe auch:
 Knörr